L'étoile du matin est le surnom de la planète Vénus, lorsque cette dernière est encore visible avant l'aurore.

Religions 

 Les premières déesses sumériennes et mésopotamiennes Ishtar et Inanna désignent l'étoile du matin.
 Dans la Bible, les anges, qui sont les premières créatures spirituelles vivantes de Dieu, le début de sa création, sont comparés à des « étoiles du matin » en Job 38:7.
 Dans la religion hébraïque, la Bible mentionne Heylel ben Shakhar, « (Astre) brillant, fils de l'Aurore » (Isaïe 14:12-14) pour désigner, de manière ironique après sa chute, Nabuchodonosor II (le représentant de la dynastie des rois de Babylone) qui avait dominé temporairement le royaume d'Israël, dont les rois sont comparés aux étoiles de Dieu. Dans la Septante grecque, Heylel deviendra Éosphoros que Jérôme rendra dans sa Vulgate par Lucifer.
 Dans la mythologie grecque, l'étoile du matin est appelée Ἑωσφόρος, Éōsphoros « Celui qui porte, qui amène (la lumière de) l'Aurore ».  Il est aussi appelé Φωσφόρος, Phōsphoros  « Celui qui porte, qui amène, la lumière ».  Il représente la planète Vénus qui est encore visible avant l'aurore. Éosphoros-Phosphoros est souvent représenté avec son frère Hespéros, l'étoile du soir, visible après le crépuscule.
 Dans la mythologie romaine, l'étoile du matin est appelé Lucifer « Celui qui porte, qui amène, la lumière ». Lors de l'hellénisation de Rome, il sera assimilé à l'Éosphoros-Phosphoros grec. Lucifer est le frère de Vesper, l'étoile du soir.
 Dans le Nouveau Testament, l'étoile du matin est un des titres donnés à Jésus-Christ. « Je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin » (Jean, Apoc. 22.16) et « Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique, à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à paraître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs » (2Pierre 1:19).
 Les catholiques donnent également ce nom à la Vierge Marie dans les Litanies de Lorette : Stella matutina.
 Selon le chef amérindien Red Cloud (Nuage Rouge), les Lakotas, aussi appelés Sioux (Amérique du Nord), associent un arbre, le peuplier cotonnier, à une étoile parce que lorsque la tige de ce dernier est coupée de manière transversale, on y verrait une étoile à cinq pointes (on trouverait aussi cette étoile dans d'autres peupliers). Ce chef l'associe correctement avec l'étoile du matin ou Étoile du berger (la planète Vénus). Il rajoute que la feuille du peuplier cotonnier est le modèle de leurs tipis et de leurs mocassins (conférence de l'ingénieur forestier Ernst Zürcher, passage 7:54 à 10:10).

Littérature 
 L'Étoile du matin (titre original : Morningstar) est un roman fantasy de David Gemmell
 L'Étoile du matin (titre original : Morningstar) est le troisième volume de la trilogie de science-fiction Red Rising de Pierce Brown

Bandes dessinées 
 L'Étoile du matin / Les Voiles écarlates sont deux albums de bande dessinée écrits par Éric Giacometti et dessiné par Philippe Francq, formant un diptyque appartenant à la série Largo Winch, et publiés respectivement en 2017 et 2019 par Dupuis dans la collection « Repérages ».
 Étoile du matin est le titre du premier tome de la série de bande dessinée Nash.

Cinéma 
 L'Étoile du matin est un court métrage de Gautier Roscoet, Olivier Dick et Flavia Dalmasso.

Jeux vidéo 
 Étoile du matin est le nom d'un des gangs du jeu vidéo Saints Row: The Third.

Autres 
 L'Étoile du matin est une masse d'armes souvent confondue avec le fléau d'armes.
 L'Étoile du matin (botanique) est une plante.

Annexes

Bibliographie

Articles connexes 
 Mythes sur la planète Vénus
 
 Stella Matutina

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

en:Morning Star
nl:Morgenster